CPA — латинская аббревиатура, может означать:
 CPA ( «цена за действие») — модель оплаты интернет-рекламы, при которой оплачиваются только определённые действия пользователей на сайте рекламодателя.
 CPA ( «сертифицированный бухгалтер») — специалист в области финансового учёта во многих англоязычных странах.
 CPA ( «усиление чирпованных импульсов») — технология получения мощных коротких лазерных импульсов.
 CPA () — ципротерона ацетат, лекарственное средство.
 CPA — Центральное филателистическое агентство «Союзпечать», ЦФА; часто упоминается как ссылка на каталог ЦФА.
 CPA — () — временное правительство Ирака в 2003—2004 годах